Кубок Азии по футболу среди женщин (ранее известный как Женский Чемпионат АФК) — соревнование среди женских национальных сборных, принадлежащих к Азиатской конфедерацией футбола. Турнир является главным соревнованием среди женщин на континенте. На данный момент было проведено 18 турниров. На последнем чемпионате, проходившем в 2014 году во Вьетнаме победу одержала Япония. Турнир так же является отборочным соревнованием на Чемпионат мира по футболу среди женщин.

Турнир был организован Азиатской женской футбольной конфедерацией (ALFC). Первый кубок был проведен в 1975 году, и, как правило, проводится каждые два года, за исключением периода 1980-х годов, когда соревнования проводились раз в три года. ALFC изначально была отдельной организацией, но с 1986 года соревнования проводятся и под эгидой АФК.

Кубок изначально проводился среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Рекордное число побед на турнире установила Женская сборная Китая по футболу (7 раз кряду). Ещё две сборные: Китайский Тайбэй и КНДР выигрывали турнир по 3 раза.

Следующий турнир будет проведен в 2022 году в Индии, и будет являться также квалификацией на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023.

Результаты

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт
 История турнира на сайте rsssf.com

Кубки Азии по футболу среди женщин